Cardiff Sevens 2003 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Cardiff Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2003 roku na Cardiff Arms Park w Cardiff będąc szóstym turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Cardiff Arms Park zawody były szóstym turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup dwóch ostatnich zawodów odbyło się pod koniec kwietnia 2003 roku, tydzień później ogłoszono zaś terminarz spotkań.

W pierwszym dniu zanotowano kilka niespodzianek, Samoańczycy pokonali Fidżyjczyków, Walia wygrała z Anglią, a Francuzi ulegli Rosjanom, dobre wyniki zanotowały też Szkocja, Włochy, Gruzja i Portugalia. Niespodzianek nie brakowało również podczas rozegranej dzień później fazy pucharowej. Grupowa porażka Anglików spowodowała, iż w ćwierćfinale spotkali się z Nowozelandczykami, z którymi rywalizowali również o triumf w całym sezonie. Lepszy okazał się zespół z Europy, jednak Anglicy zaprzepaścili szanse na nadrobienie straty do Nowozelandczyków w klasyfikacji generalnej, bowiem już w kolejnym meczu ulegli zawodnikom z RPA, którzy z kolei w swoim ćwierćfinale pokonali Fidżi. Niewymieniana w gronie faworytów Argentyna dotarła do finału pokonując kolejno Walię i Samoa, jednak w decydującym o tytule meczu zwyciężyli reprezentanci RPA.

Najwięcej przyłożeń w turnieju, dziewięć, zdobył przedstawiciel triumfatorów, Fabian Juries, punktów zaś Fidżyjczyk Nasoni Roko.

Ben Gollings za kopnięcie Amasio Valence został ukarany przez Nigela Owensa czerwoną kartką, a następnie trzytygodniowym zawieszeniem. Kara została następnie zredukowana do trzech spotkań.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
Cardiff Sevens